Casa Ramos puede referirse a:

 Casa Ramos, un edificio de viviendas de Barcelona, España, de estilo modernista;
 Casa Ramos, un edificio histórico de la ciudad de La Guaira, en Venezuela;
 Casa Ramos, un edificio histórico de la ciudad de Ushuaia, Argentina.